Ilha Salisbury pode referir-se a:

Ilha Salisbury (Nunavut), Canadá
Ilha Salisbury (Rússia), Terra de Francisco José
Ilha Iona (Nova Iorque), também conhecida como "Salisbury Island"

Desambiguações de topônimos